Чемпіонат Ірландії з футболу 2009 — 89-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ірландії. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Богеміан.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Корк Сіті був виключений з Прем'єр-дивізіону після того, як була її Холдингова компанія була закрита рішенням суду.
2. Клуб Деррі Сіті був виключений з Прем'єр-дивізіону після звинувачення в додаткових виплатах гравцям за неофіційними контрактами.

Позначення:

Результати

Плей-оф

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|10 листопада 2009

|}

Другий раунд 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|13/16 листопада 2009

|}
Команда Брей Вондерерз програла плей-оф, але у зв'язку з виключенням з Прем'єр-Дивізіону Корк Сіті та Деррі Сіті, залишилась на наступний сезон.

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Ірландії на soccerway 

2009
Ірландія